Бронсон има више значења:
 Бронсон (Ајова)
 Бронсон (Мичиген)
 Бронсон (Флорида)
 Бронсон (Канзас)
 Бронсон (филм)